L'église Notre-Dame-du-Rosaire peut faire référence à :

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Santa Fe.

l'église du Saint-Rosaire à Dacca

l'église Notre-Dame-du-Rosaire, à Uccle (Bruxelles).
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Moha, à Wanze.
 l'église Notre-Dame du Rosaire de Wierde, à Namur.

l'église Notre-Dame du Rosaire des Noirs de Sabará
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire-et-Saint-Benoît de Cuiabá

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Montréal.
 l'église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire à Beaupré.

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Chelín dans l'île de Chiloé.

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Brazzaville.

l'église Notre-Dame-du-Rosaire d'Asmara.

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Détroit.

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Paris ;
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Ouen ;
 l'Église Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Louis, à La Réunion ;
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne.
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Fons, dans le Rhône
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire d'Aucamville, en Haute-Garonne
 l'église Notre-Dame du-Rosaire d'Aussonne, en Haute-Garonne

l'église Notre-Dame-du-Rosaire d'Aggius.
 le sanctuaire Notre-Dame du Rosaire''' de Pompei.

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Quatre Bornes.

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Ngaramasch.

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Flessingue.

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Bolesławiec
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Chrzanów
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Drawień
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Kraków
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Łódź-Stoki
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Puławy 
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Sanok
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Żerkowice, Basse-Silésie

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Doha.

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Vladimir.

église du Saint-Rosaire de Bangkok

l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Béja
 l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Tunis

Voir aussi